Heunisch steht für:

 die Rebsorte Heunisch

Folgende Personen mit dem Familiennamen Heunisch:

 Adam Ignaz Valentin Heunisch (1786–1863), badischer Ministerialbeamter, Pionier in der Landesbeschreibung und Statistik 
 Caspar Heunisch (1620–1690),  deutscher lutherischer Theologe und Kirchenlieddichter
 Ignaz Heunisch (1797–1868), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Johann Friedrich Heunisch (1661–1725), deutscher lutherischer Theologe